Фурк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Фурк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар